DFL-Supercup 2011 bylo historicky druhé jednozápasové utkání každoročně pořádané soutěže zvané DFL-Supercup. Účastníci soutěže byli dva - vítěz německé Bundesligy ze sezóny 2010/2011 tým Borussia Dortmund, jehož soupeřem byl vítěz německého poháru DFB-Pokal ze stejné sezóny, celek FC Schalke 04.

Utkání se odehrálo 23. července 2011 na domácím hřišti Schalke 04 Veltins-Arena, tým z Gelsenkirchenu porazil Borussii 4:3 na pokutové kopy a stal se vítězem tohoto ročníku DFL-Supercupu.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 DFL-Supercup
 Německá fotbalová Bundesliga 2010/2011

Externí odkazy 
 (West) Germany - List of Super/League Cup Finals, RSSSF.com 

DFL-Supercup
Fotbal v Německu v roce 2011
Zápasy Borussie Dortmund
Zápasy FC Schalke 04